Ва́динское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России.

Административный центр — посёлок Вадино.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Васильевского сельского поселения.

Главой поселения является Здесева Лилия Ивановна.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 140,5 км²
 Расположение: северная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Васильевским сельским поселением
 на востоке и юге— с Беленинским сельским поселением
 на юго-западе — с Дроздовским сельским поселением
 на западе — с Рыбковским сельским поселением
 на северо-западе — с Ярцевским районом
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Сафоново — Вадино.
 По территории поселения проходит тупиковая железнодорожная ветка Дурово — Владимирский Тупик, имеются остановочные пункты: Вадино, Иванисино.
 Крупные реки: Вержа, Вопец.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, исправительная колония.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района